Бела Сабадош ():
 Сабадош, Бела (1867—1936) — венгерский композитор.
 Сабадош, Бела (род. 1942) — канадский философ.
 Сабадош, Бела (род. 1974) — венгерский пловец. См. также